Rumunjska:
 Hăşmaş (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Hăşmaş (rijeka), rijeka